Madariaga ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Madariaga (1878–1920), chilenischer Maler
 Federico Madariaga (1849–1913), argentinischer Schriftsteller und Militär
 Joaquín Madariaga (1799–1848), argentinischer Militär und Politiker
 Juan Madariaga (1809–1879), argentinischer General und Politiker
 Julen Madariaga (1932–2021 Bilbao), spanischer Rechtsanwalt und Politiker (ETA)
 Mónica Madariaga (1942–2009), chilenische Politikerin
 Salvador de Madariaga y Rojo (1886–1978), spanischer Diplomat und Schriftsteller

Madariaga bezeichnet:
 Partido General Madariaga, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 General Juan Madariaga, auch kurz Madariaga, Hauptort des Partido General Madariaga